Nikolakopoulos () ist der Familienname folgender Personen:

Georgios Nikolakopoulos-Nilo, Künstlername Nilo (* 1944), in Deutschland lebender griechischer Künstler
Pantelis Nikolakopoulos (* 1954), griechischer Architekt
Konstantinos Nikolakopoulos (* 1961), griechischer Theologe